Totentempel des Sethos I. steht für: 

Totentempel des Sethos I. (Abydos)
Totentempel des Sethos I. (Qurna)